River Wye bezeichnet mehrere Flüsse im Vereinigten Königreich:

 River Wye, Nebenfluss des River Severn in Wales und England
 River Wye (Buckinghamshire), Nebenfluss der Themse
 River Wye (Derbyshire), Nebenfluss des River Derwent

Siehe auch:

 Wye River